Тимоновка — топоним:

 Тимоновка — бывшая деревня под Брянском, ныне в составе села Супонево.
 Тимоновка — река в Калужской области, правый приток реки Коща.